est une expression anglaise signifiant « personne ne sait ». Elle peut faire référence à :

Cinéma 

 , titre anglais de , film sud-coréen d'Il-Ho Jang sorti en 1970 ;
 , film japonais de Hirokazu Kore-eda sorti en 2004.

Musique

Album 

 , album de  sorti le .

Chanson 

 , chanson de Celeste Buckingham présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Darin présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de P!nk présente sur l'album I'm Not Dead sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le .

Voir aussi 

 
 Nobody Knows the Trouble I've Seen